Le nom Patan fait référence à deux cités du monde indien :
Patan, une ville du Népal dans la vallée de Katmandou, 
Patan, une ville du Goujerat en Inde, ancienne capitale des Solankî.